

Жінки 
 Вандровська Олена Борисівна (* 1922) — казахська мистецтвознавиця, дослідниця Шевченка.

Чоловіки 
 Вандровський Микола Вікторович (17.12.1992 - 03.03.2022) — капітан Збройних Сил України, кавалер орденів «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, учасник російсько-української війни, який загинув у ході російського вторгнення в Україну.

Примітки